Występy w europejskich pucharach francuskiego klubu piłkarskiego AJ Auxerre.

Wykaz spotkań pucharowych

1984–2000

2001–2020

Bibliografia 

 

AJ Auxerre
Francuskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach